ASIC (абревіатура від  , «інтегральна схема для специфічного застосування») — інтегральна схема, розроблена для певного конкретного використання, на противагу до пристроїв загального призначення.

  () — освітня акредитаційна агенція у Сполученому Королівстві
  () — сімейство білків
  — офіційна військова організація П'яти очей (Австралія, Велика Британія, Канада, Нова Зеландія та США) з мандатом на вдосконалення коаліційної боєздатності через взаємосумісність повітряних сил
  — група антагоністів у відеогрі 
  — діалект мови програмування BASIC
  (ASiC) — специфікація, що визначає застосування контейнерних структур для скріплювання до єдиного  одного або декількох підписаних об'єктів або з цифровими підписами , або з часовими мітками токенів
  — Міжнародна наукова асоціація з кави, організована 
  () — незалежний державний орган Австралії, що виступає австралійським корпоративним регулятором
  — австралійська ідентифікаційна картка, яка засвідчує, що її власник пройшов перевірку безпеки, і має право входити до безпечної зони аеропорту в Австралії

Див. також
 ASICS — компанія-виробник спортивного спорядження